Thomas Nicholas ist der Name folgender Personen:

* Thomas Ian Nicholas (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Musiker
 Thomas L. Nicholas (* 1938), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und Percussionist, siehe Tom Nicholas